Miejscowości w USA:
 Floyd – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Floyd – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Roosevelt
 Floyd – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Floyd – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Floyd
Gminy w USA:
 Floyd (ang. Floyd Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Floyd (ang. Floyd Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Floyd (ang. Floyd Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Floyd (ang. Floyd Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Floyd (ang. Floyd Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Floyd (ang. Floyd Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Floyd (ang. Floyd Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Floyd (ang. Floyd Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) – w stanie Wirginia